Exserticlava är ett släkte av svampar. Exserticlava ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Exserticlava